Известные носители фамилии Писемский:
 
 Писемский, Григорий Фёдорович (1862—1937) — врач, гинеколог, профессор Московского университета.
 Писемский, Фёдор Андреевич (XVI век) — русский дипломат, думный дворянин и воевода.